Die schwarze Hand steht für:

 Die Schwarze Hand (Straßburg), Widerstandsorganisation

Filme:
 Die schwarze Hand, Alternativtitel von Mir kommt keiner aus, österreich-ungarischer Film von Jakob Fleck und Luise Kolm (1917)
 Die schwarze Hand (1966), deutscher Fernsehfilm von Günter Gräwert 

Siehe auch:
 Schwarze Hand, serbischer Geheimbund
 Schwarze Hand, Mafia-Organisation in Sizilien, Süditalien und New York 
 Die Abenteuer der »schwarzen hand«, Kinderbuch von Hans Jürgen Press